Nowotny:
 Albin Nowotny
 Jens Nowotny
 Walter Nowotny
 Wojciech Nowotny

 Antonín Novotný (Nowotny)

Zobacz też 
 Novotný